Il World Group II 2008 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 2008, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Ucraina vs. Belgio

Giappone vs. Croazia

Repubblica Ceca vs. Slovacchia

Argentina vs. Austria

Fed Cup 2008